Finala Cupei Campionilor Europeni 1976 a fost un meci de fotbal, care a avut loc pe Hampden Park, Glasgow, pe 25 mai 1976, care le-a pus față în față pe Bayern München din Germania de Vest și pe Saint-Étienne din Franța. Meciul a fost câștigat de Bayern München, care a învins cu 1-0 pe Saint-Étienne.

Detalii

Vezi și
Cupa Campionilor Europeni 1975–76

Legături externe
1975-76 season at UEFA website
European Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
Summary of the final below in French 

1976 în fotbal
Finalele Ligii Campionilor UEFA